Андре́й Дми́триевич Марты́нов:
 Мартынов, Андрей Дмитриевич (1762—1815) — генерал-лейтенант, наказной атаман Донского казачьего войска.
 Мартынов, Андрей Дмитриевич (1838—1913) — генерал от кавалерии, командир лейб-гвардии Атаманского полка, начальник штаба Донского казачьего войска.